Lebak kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Lebak, kommun,

Indonesien 

 Kabupaten Lebak, kabupaten, Banten, 
 Desa Lebak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,25, long 110,55), 
 Desa Lebak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,03, long 110,80), 
 Desa Lebak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 109,81), 
 Desa Lebak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 110,99), 
 Desa Lebak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,59, long 110,75), 
 Desa Lebak (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Lebak (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar